Джек Кроуфорд (,  26 жовтня 1916, Вест Перт —  19 січня 1973, Барнстейбл) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 600 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1933 року.

Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 16 років, провів, захищаючи кольори команди «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 614 матчів у НХЛ, включаючи 66 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Бостон Брюїнс» — 1939, 1941.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1943, 1946.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1943.
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1946.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти АХЛ‎